Karczewiec ist ein polnischer Ortsname:
 Karczewiec (Sorkwity), Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Neusorge, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Karczewiec (Wierzbno), Powiat Węgrowski, Woiwodschaft Masowien